Sonntagnachmittag meint:

 Nachmittag des Sonntags
 Sonntagnachmittag (Werefkin), Name eines Gemäldes von Marianne von Werefkin